Le terme deuxième circonscription de Vervins peut désigner :

 Deuxième circonscription de Vervins (1875-1885) : Circonscription existant de 1875 à 1885, défini par la loi du 30 novembre 1875.
 Deuxième circonscription de Vervins (1889-1919) : Circonscription existant de 1889 à 1919, défini par la loi du 13 février 1889